Collonges puede referirse a: 

 Collonges, comuna francesa del departamento de Ain.
 Collonges, comuna suiza del cantón del Valais.